Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Chodyniecki − polski ichtiolog
 Szymon Chodyniecki − polski muzyk-multiinstrumentalista, wokalista, kompozytor i producent muzyczny